

Musica 
 Antara – strumento musicale

Persone 
 Antara ibn Shaddad – poeta arabo
 Antara Mali – attrice e regista indiana

Altro 
 Opel Antara – automobile della Opel